Вране се може односити на:
 Вране (породица), породица птица
 Вране (Ариље), насељено место у општини Ариље
 Вране (филм), српски филм из 1969.

Слични појмови:
 Врање, граду јужној Србији

Види још 
 Врана (вишезначна одредница)